Zvonohlík je české rodové jméno pro ptáky několika rodů z čeledi pěnkavovitých, podčeledi Carduelinae. Jedná se o drobné zrnožravé ptáky, u nichž převládá žlutozelené zbarvení.

Taxonomie 
Původně byli zvonohlíci zařazeni převážně v rodu Serinus, ale při následných revizích se ocitli i v jiných rodech, zejména v rodu Crithagra.

Rody – druhy 
Český rodový název „zvonohlík“ se používá pro přislušníky 5 rodů:
 Carduelis Brisson, 1760 – 2 druhy:
 Carduelis citrinella (Pallas, 1764) – zvonohlík citrónový
 Carduelis corsicana (A. F. Koenig, 1899) – zvonohlík korsický(Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – nominální druh rodu má české jméno „stehlík obecný“)
 Chrysocorythus Wolters, 1967 – 2 druhy:
 Chrysocorythus estherae (Finsch, 1902) – zvonohlík pruhokřídlý
 Chrysocorythus mindanensis (Ripley & Rabor, 1961)
 Crithagra Swainson, 1827 – 36 druhů(37. druhem rodu je Crithagra concolor (Bocage, 1888) nesoucí český název „hnědák ostrovní“)
 Serinus Koch, 1816 – 8 druhů:
 Serinus alario (Linnaeus, 1758) – zvonohlík alario
 Serinus canicollis (Swainson, 1838) – zvonohlík šedokrký
 Serinus flavivertex (Blanford, 1869)
 Serinus nigriceps Rüppell, 1840 – zvonohlík černohlavý
 Serinus pusillus (Pallas, 1811) – zvonohlík královský
 Serinus serinus (Linnaeus, 1766) – zvonohlík zahradní
 Serinus syriacus Bonaparte, 1850 – zvonohlík levantský(Serinus canaria (Linnaeus, 1758) nese český název „kanár divoký“)
 Spinus Koch, 1816 – 1 druh:
 Spinus thibetanus (Hume, 1872) – zvonohlík tibetský(ostatní druhy tohoto rodu nesou český rodový název „čížek“)

Reference 

Pěnkavovití